

Persone 
Clyde Mayes – cestista statunitense
Frances Mayes – insegnante, poetessa, scrittrice di saggi, romanzi e memorie statunitense
Tanner Mayes – pornostar statunitense
Tharon Mayes – cestista statunitense

Toponimo
Contea di Mayes – contea dello stato dell'Oklahoma, negli Stati Uniti